Miejscowości w Polsce:
 Samułki Duże
 Samułki Małe